Felsőábrány, Alsóábránnyal 1949-ben Bükkábrány néven egyesített község
 Felsőábrány, Érábrány korábbi elnevezése